Газопроводи від ГПЗ Капуні — система трубопроводів, що починаються від газопереробного заводу Капуні, створеного в межах розробки однойменного родовища, та постачають газ споживачам на півдні, півночі та сході Північного острова Нової Зеландії.

Капуні, друге за розмірами та перше введене вексплуатацію родовище країни, розташоване на суходолі біля Нью Плімуту (центр західного узбережжя Північного острову). Для видачі його продукції в кінці 1960-х років почала створюватись газотранспортна мережа, що брала початок від ГПЗ Капуні. У ній можна виділити дві основні частини:

А. Південний напрямок, яким постачається блакитне паливо до столиці країни Веллінгтону. Він складається з однієї основної системи — South System, яка прямує до Веллінгтону та Гастінгсу. Споруджена у 1968 році, напередодні запуску родовища Капуні, вона має довжину 544 км до Веллінгтону, а з відгалуженнями на Гастінгс та Палмерстон Норт — 696 км. Крім того на ділянках Hawera — Kaitoke (87 км) та Otaki — Belmont (56 км) прокладено 300-мм лупінги.

В. Північний напрямок, поставки по якому призначені споживачам північної та північно-східної частини Північного острова. Його архітектура більш складна та включає:

- ділянку до компресорної станції Rotowaro, розташованої між містами Гамільтон та Окленд (Central System). Її довжина 363 км (з відгалуженнями), діаметр 350 мм, введення в експлуатацію припало на 1970 рік;

- систему Bay of Plenty, споруджену в 1984 році, яка відходить від Central System неподалік від кінцевої точки в районі Pokuru та слідує у широтному напрямку до Gisborne на східному узбережжі Північного острова. Разом з відгалуженнями до Taurange, Taupo та Rotorua довжина цієї системи складає 608 км;

- продовження  Central System у мерідиональному напрямку на північ, споруджене у 1986 році (North System). Воно прямує повз Окленд до Whangarei та Kauri на крайній півночі острова. Довжина цієї системи становить 374 км, діаметр такий самий як і у передуючої їй Central System — 350 мм.

Можливо також відзначити зв'язок описаної вище системи газогонів із трубопроводом Мауї, введеним в дію на десять років пізніше для поставок блакитного палива з однойменного родовища, яке є найбільшим в історії Нової Зеландії. На початковій ділянці маршруту від Мауї відходить перемичка Frankley Road, довжиною 47 км та діаметром 500 мм. Вона може постачати газ як на ГПЗ Капуні, так і до South System. Після 2005 року ця перемичка стала бідирекціональною та може транспортувати блакитне паливо Капуні та ряду інших родовищ (наприклад, Rimu, Kauri) до газогону Мауї. Крім того, трубопровід Мауї слідує паралельно з Central System до теплоелектростанції Hantley південніше Окленду і може передавати газ для розподілу через північну частину газопроводної системи Капуні.

Примітки 

Газопроводи Нової Зеландії